Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Słania – polski grawer
 Paweł Słania – polski wojskowy i nauczyciel

Zobacz też 
 Slania